Izumi kan avse:
 Izumi, Kagoshima - stad i Kagoshima prefektur, Japan
 Izumi, Ōsaka - stad i Ōsaka prefektur, Japan